«Джиндабайн» — кинофильм-драма режиссёра Рэя Лоуренса, вышедший на экраны в 2005 году .

Сюжет 
Четверо друзей уже давно завели привычку каждый год уезжать на природу и проводить время вдали от мирской суеты, наслаждаясь рыбалкой. Однако на этот раз улов их шокировал — вместо очередной рыбы они вытащили из озера тело девушки. Но вместо того, чтобы немедленно донести в полицию, друзья провели в лагере ещё один день…

Роли

Интересные сведения 
Актриса Татиа Рейли, которая снялась в роли погибшей девушки-аборигенки, больше не снималась в кино из-за того, что боролась с героиновой зависимостью, из-за чего неоднократно имела проблемы с законом .

Съемочная группа 
 режиссёр — Рэй Лоуренс
 сценарист — Беатрикс Кристиан, Рэймонд Карвер
 продюсер — Катрин Джармен, Филиппа Бейтман, Гарри Чарни
 композитор — , Дэн Ласкомб

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Австралии